Shake It Off (canção de Mariah Carey)
 Shake It Off (canção de Taylor Swift)

Desambiguação